Farish bezeichnet:
 Farish (Ort), Ort in Nordmazedonien
 Farish (Vorname), männlicher Vorname

Farish ist der Name folgender Personen:
 Catherine Farish (* 1951), kanadische Künstlerin
 Donald J. Farish (1942–2018), US-amerikanischer Biologe
 Hazlewood Power Farish (1880–1958), US-amerikanischer Politiker
 Helen Farish (* 1962), britische Dichterin
 James Farish, britischer Kolonialverwalter
 Oscar Eugene Farish (1868–1917), US-amerikanischer Geschäftsmann und Politiker
 Ryan Farish, US-amerikanischer Electronica-Künstler
 Stephen Farish (* 1970), englischer Boccia-Spieler
 William Farish (Chemiker) (1759–1837), britischer Chemiker
 William Stamps Farish II (1881–1942), US-amerikanischer Geschäftsmann
 William Stamps Farish III (* 1939), US-amerikanischer Geschäftsmann

Siehe auch:
 Farrish